Miejscowości w USA:
 Brookston – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Brookston – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis